Raus – capo del popolo degli Asdingi 
 Erhard Raus – generale austriaco
 Irma Rauš – regista sovietico